Barbaros ist der Name folgender Orte in der Türkei:

 Barbaros (Bağcılar)
 Barbaros (Süleymanpaşa)
 Barbaros (Üsküdar)

Barbaros ist der Name folgender Objekte:

 Barbaros Hayreddin, Panzerschiff des Osmanischen Reiches, vormals SMS Kurfürst Friedrich Wilhelm

Barbaros ist der Familienname folgender Personen:

 Ramazan Barbaros (* 1998), türkischer Leichtathlet

Barbaros ist ein männlicher Vorname, siehe Barbaros (Vorname).